Коло́мбо ( [ˈkəlɐmbɞ],  [koɻumbu]) — крупнейший город и неофициальная фактическая столица Шри-Ланки. Расположен в Западной провинции, в округе Коломбо. Население — 752 993 жителя (2011), население Большого Коломбо (включающего также крупные города Моратува, Дехивала-Маунт-Лавиния и Шри-Джаяварденепура-Котте — столицу страны) — 5 648 000 человек.

Этимология 
По разным версиям, название города происходит от  Kola-amba-thota — «гавань с деревьями манго», либо от  Kolon thota — «гавань на реке Келани». Также существует старинная версия о существовании исконно сингальского слова korumbu, означавшего «порт, пристань».

История 
Арабские, китайские, римские купцы посещали гавань Коломбо более 2000 лет назад. В VIII веке здесь надолго обосновались арабы, контролировавшие почти всю морскую торговлю сингальских королевств. Португальцы прибыли сюда в XVI веке и видоизменили название города в честь Христофора Колумба. В следующем столетии, в 1656 году город захватили голландцы, а в 1802 году Коломбо стал столицей британской колонии Цейлон. С 1948 года — столица доминиона Цейлон, с 1972 года — демократической социалистической республики Шри-Ланка. В 1982 году официальная столица была перенесена в Шри-Джаяварденепуру-Котте.

Климат 
Климат Коломбо — субэкваториальный. Коломбо расположен практически на экваторе, и температура воздуха весь год стабильно держится в районе 27 °C. Годовое количество осадков превышает 2400 мм. По-видимому, осадки, как и для всей Шри-Ланки, определяются муссонами (юго-западным — с мая по сентябрь и северо-восточным — с декабря по февраль), а в межмуссонные периоды (март-апрель и октябрь-ноябрь) — морским бризом и циклонами. Поскольку Коломбо расположен в юго-западной части острова, влияние юго-западного муссона значительно сильнее, чем северо-восточного, и осадки в его сезон (среднее значение — 213 мм в месяц) значительно более обильны, чем в сезон северо-восточного муссона (среднее значение — 102 мм в месяц). Месяц май и октябрьско-ноябрьский межмуссонный период для города — самое дождливое время в году. Относительная влажность воздуха в дневное время для Коломбо весь год превышает 70 процентов, а в июне повышается до 90 процентов.

Инфраструктура 
В Коломбо есть глубоководная гавань площадью 250 га, защищённая тремя молами. Рядом с портом расположен деловой центр города, называемый «Форт». Такое название этот район получил вследствие того, что раньше здесь располагалась португальская крепость, охранявшая вход в порт. Ныне Форт — это административные здания, магазины, отели, банки. Коломбо — крупнейший промышленный и культурный центр страны. Развита химическая, текстильная, нефтеперерабатывающая, стекольная, цементная, деревообрабатывающая, кожевенно-обувная промышленность, ювелирное производство. Порт Коломбо — один из крупнейших в Южной Азии. Четвёртое место после индийских портов: Парадип, Нова Шева, Мумбай.

Районы города 
Районы города складывались исторически и порой сильно отличаются друг от друга. В конце XIX века озеро Бейра как бы делило город на две части: примыкающий к порту Форт и районы к югу от озера были населены в основном европейцами, а Петта и другие районы севернее озера занимали кварталы коренного (сингальцев и тамилов) и смешанного населения. В настоящее время Петта остаётся районом ремесленников и мелких торговцев. «Петта» в переводе с тамильского означает «снаружи», то есть снаружи Форта. Здесь маленькие закусочные, маленькие магазинчики, узкие улицы. К северу от Петты ныне находится главный промышленный район города: заводы по производству каучука, кокосового масла, чаеразвесочные фабрики. Ещё севернее расположена зона свободной торговли. Один из районов к югу от Форта — Коричные сады, где раньше на самом деле были обширные плантации коричного дерева, заброшенные и превратившиеся в обычный квартал ещё в XIX веке. Другой район к югу от Форта — Слейв-Айленд. Название его переводится как «Остров рабов» (). Но такое название первоначально дали ему голландцы, поселявшие сюда, в заточении, трудившихся на них рабов во время господства на Цейлоне Голландской Ост-Индской компании (до начала XIX века). К югу от Форта вдоль берега тянется эспланада Галле Фейс, которая ещё с конца XIX века служила популярным местом развлечений на открытом воздухе. В районе Марадана живут мелкие лавочники и кустари.

Образование, искусство, религия 
В городе имеется , несколько колледжей, обсерватория, национальный музей. Множество церквей, мечетей, буддистских и индуистских храмов. На окраине города — два буддийских университета. При университете Коломбо есть астрономическая обсерватория.

Транспорт 
Международный аэропорт имени Соломона Бандаранаике находится в 30 км к северу от Коломбо. Город связан железными дорогами и автотрассами со всеми провинциями страны.

 расположен в 15 км к югу от Коломбо. Первый международный аэропорт страны и единственным международным аэропорт до открытия международного аэропорта Бандаранаике в Катунаяке в 1967 году.

Достопримечательности 

 Мечеть Джами Уль Альфар
 Буддийский храм «Гангарамая» (1841)
 Университет (1921)
 Публичная библиотека (1925)
 Парк «Вихарамахадеви» (1865)
 Национальный музей (1877)
 Муниципалитет (1927)
 Галле Фейс (1859)
 Гранд Ориенталь (1875)

Города-побратимы 

Коломбо является городом-побратимом следующих городов:

  Санкт-Петербург, Россия (1997)
  Шанхай, КНР (2003)
  Лидс, Великобритания (2008)
  Улан-Батор, Монголия (2012)
  Мале, Мальдивы (2013)

Примечания

См. также 
 Взрывы на Шри-Ланке (2019)

Литература 

 
 «Я познаю мир. Города мира», 2000 г., Чекулаева, Е. О., под ред. Ивановой, Е. М.
 

Бывшие столицы
 
Порты Шри-Ланки
Порты Индийского океана
Военные порты